Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1972 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Stan Smith je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Stan Smith (prvak)
  Ilie Năstase (finale)
  Manuel Orantes (polfinale)
  Andrés Gimeno (drugi krog)
  Jan Kodeš (polfinale)
  Pierre Barthes (četrti krog)
  Bob Hewitt (prvi krog)
  Aleks Metreveli (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1972